Пузанов — русская фамилия.

Известные носители 
 Пузанов, Александр Михайлович (1906—1998) — советский партийный и государственный деятель.
 Пузанов, Василий Васильевич (1884?—1964) — русский учёный, таксидермист, эмигрант, один из основоположников орнитологии в Албании.
 Пузанов, Василий Павлович — Герой Социалистического Труда (20.05.1966)
 Пузанов, Виктор Владимирович (род. 1960) — российский историк.
 
 
 Пузанов, Игорь Евгеньевич (род. 1947) — советский и российский военачальник, генерал армии.
 Пузанов, Лев Илларионович (1908—1965) — Герой Советского Союза.
 Пузанов, Николай Васильевич (1938—2008) — советский биатлонист.
 Пузанов, Павлин Васильевич (1906—2005) — журналист, редактор, директор Волго-Вятского книжного издательства.

Двойная фамилия 
 Пузанов-Молёв, Василий Дмитриевич (1892—1961) — художник, один из основоположников холуйской лаковой миниатюры.

См. также 

 Пузенков

Примечания